Уфи́мец может означать:
 Уфимец — житель или уроженец города Уфы
 «Уфимец» — футбольный клуб
 «Уфимец» — баскетбольный клуб
 «Уфимец» — действовавший в 1963–2005 годах спортивный клуб Уфимского строительного треста № 3
 «Уфимец» — бронепоезд типа БП-43 60-го отдельного дивизиона бронепоездов, построенный в 1943 году Уфимским паровозоремонтным заводом
 «Уфимец» — буровая установка, спроектированная В. Н. Комаровым, С. И. Кувыкиным и А. А. Сергеевым
 «Уфимец» — колонковый набор для геологоразведки
 «Уфимец» — грузовое судно типа СТ-1300
 Уфимец — сорт картофеля
 Уфимец — сорт пиона китайского, выведенный в 1960-е годы в Башкирском ботаническом саду
 Уфимец — сорт пырея сизого, выведенный в начале 2000‑х годов в Башкирском НИИ сельского хозяйства

См. также 

 Уфимка
 Уфимский
 Уфа (значения)